Cle Kooiman – ex calciatore statunitense, difensore
 Ewald Kooiman – organista olandese
 Marja Kooiman – ex cestista olandese
 Wim Kooiman – ex calciatore olandese, difensore